Список парижских мэров

См. также 
 Мэры округов Парижа

Ссылки 
 Подробнее на сайте парижской мэрии

Мэры